Alfa Ethniki 1971/1972 var den 56:e säsongen av grekiska högsta ligan i fotboll. Precis som föregående säsong deltog de regerande cypriotiska mästarna (Olympiakos Nicosia). Vinst gav 3 poäng, oavgjort gav 2 poäng och förlust gav 1 poäng.

Tabell

Källor
 Officiell webbplats 
 Rsssf.com

1971/1972
Fotbollssäsongen 1971/1972
1971 på Cypern
1971 i Grekland
1972 på Cypern
1972 i Grekland